Ми́тино — район Москвы, расположенный по внешней стороне МКАД. Входит в состав Северо-Западного административного округа. На территории района действует одноимённое внутригородское муниципальное образование. Территория района вошла в состав Москвы в 1985 году. Район массовой застройки. До 1991 года большая часть современной территории входила в состав Тушинского района Москвы.

История

До вхождения в черту города 
Большая часть современной территории Митино вошла в состав города Москвы в 1984 году. Согласно указу Президиума Верховного совета РСФСР от 19 марта 1984 года из ведения Красногорского района Московской области в административное подчинение столицы были переданы земли общей площадью 1,2 тыс. га, на которых находились шесть населённых пунктов: посёлки Митинского завода и Новотушино, сёла Спас и Рождествено, деревни Митино и Пенягино. В 1992 году в современные границы Митино был включён прилегающий к району посёлок Новобратцевский, выведенный из состава Красногорского района согласно указу Президиума Верховного совета РСФСР № 431-I от 18 декабря 1990 года.

Деревня Митино

Деревня Пенягино

Село Рождествено

Село Спас

Посёлок Митинского завода

Посёлок Новотушино

Посёлок Новобратцевский

История как района Москвы 

Массовая жилая застройка района началась в 1992 году. Митино застраивалось однотипными 17-этажными домами-«ширмами», а также несколькими 4-, 5-, 6-, 9-, 14- и 21-этажными жилыми домами. Постепенно Митино стало одним из самых престижных районов Москвы благодаря хорошей экологической обстановке и развитой инфраструктуре. Большое значение для развития района имеет открытие для пассажиров 26 декабря 2009 года станции метро «Митино» (Арбатско-Покровская линия).

На юге района расположены микрорайоны 8А и 8Б, граничащие с ландшафтным парком «Митино». В районе находилась военная база ЗРК С-125 системы ПВО г. Москвы. По состоянию на 2018 год объект закопан, его место адаптировано под  строительство храма св. Константина и Елены. Микрорайоны застроены индивидуальными монолитными домами повышенной комфортности и улучшенной планировки. Типы домов: секционные (5-10 эт.), 9-этажные башни, 4-6 этажные дома с мансардами. В подвалах и первых этажах расположены гаражи. Предусмотрены индивидуальные здания школ и детских садов с более просторными помещениями. Застройку микрорайонов разрабатывала архитектурно-проектная мастерская № 16 ОАО «Моспроект» под руководством заслуженного архитектора РФ, действительного члена Международной академии архитектуры и Российской академии естественных наук, почетного строителя Москвы, профессора Половникова А. М.. Проект детальной планировки был разработан Научно-Исследовательским и Проектно-Изыскательским Институтом экологии города (НИиПИ ЭГ), учрежденным ГлавАПУ Москомархитектуры и ОАО «Моспроект».

В основном же массиве района — относительно высокие дома с этажностью от 14 и выше. Сам район представляет собой вытянутый полукруг, «спиной» обращенный к юго-западу. Такой формы застройки в остальных районах Москвы не наблюдается.

Герб 

Распоряжением префекта Северо-Западного округа, члена Правительства Москвы В. А. Козлова от 19 марта 1997 г. была утверждена гербовая эмблема района Митино. Гербовая эмблема района Митино отражает исторические и природные особенности местности. Эмблема состоит из двух частей: верхней и нижней. В верхней части красного цвета расположено изображение старинной золотой ладьи под парусом на колесах. Речки, протекавшие по территории нынешнего района Митино, были надежными путями для торговых караванов. Через эти земли шёл путь с Запада на Восток. Торговый люд селился на этих возвышенностях с древности, задолго до того, как появилась Москва. В устье Барышихи торговые караваны совершали восхождение в долину Клязьмы. Известно, что русские торговцы ставили «ладьи под парусом» на колеса и «волокли» их по водоразделу от одной реки до другой. Таким образом, в XIII—XIV веках здесь проходил сухопутный путь — волок между рекой Клязьмой и Москвой-рекой. Также историческим источником для изображения ладьи на гербе служит летописный рассказ о походе князя Олега на Константинополь, в котором говорится, что византийцы были поражены видом кораблей Руси, поставленных на колеса и с раскрытыми парусами двигавшихся по суше к стенам города. В нижней же части на зелёном фоне расположено изображение дубового листа, имеющего золотой цвет, что отражает наличие старинной природной дубравы, располагавшейся у речки Барышихи, и соответствует топонимическим особенностям района: Дубравная улица, речка и улица Барышиха.

Население

Инфраструктура 

В районе действуют бассейн «Жемчужина», несколько фитнес-клубов, Центр доктора Бубновского, физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном «Аквамарин», Дворец творчества детей и молодежи «Неоткрытые острова», Культурный центр «Митино», школа танцев «Эль Тэмпо», курсы раннего развития детей «Бэби-клуб», большое количество школ, гимназий, лицеев и детских садов. В районе расположен семейный клуб «СемьЯ»: салон красоты, программы раннего развития для детей, фитнес, психологическое консультирование, веган-кафе. Работают торговые комплексы «Митино», «Ладья», «КУБ», «Ковчег», «Мандарин»(ранее "Нептун"), «Тук-Тук», гостиница «Митино». В 8-м микрорайоне находится Московский мюзикл-театр «Монотон» и Московский Театральный Колледж имени Л. Филатова. Действует семейный центр творческого досуга «Чудеево».

Парки, скверы, общественные пространства 
На территории района Митино находятся природные территории, ландшафтный парк «Митино», бульвары, скверы, зоны отдыха у воды.

Митинский лесопарк – природный комплекс, расположенный в северной части района. На территории обитают жулан, горностай, варакушка, заяц-русак, жёлтая трясогузка. Из растений можно встретить землянику мускусную, медуницу неясную, ландыш майский, валериану лекарственную.

Зона отдыха у Рождественского пруда – парковая территория, ограниченная Митинским лесопарком с юга и жилыми домами села Рождествено с севера. Место для прогулок и отдыха благоустроено в 2019 году по инициативе местных жителей в рамках программы «Мой район». Вокруг пруда проложены дорожки и набережная, есть детская и спортивная площадки. Около водоема бьют два родника.

Ландшафтный парк «Митино» – парк на юго-востоке района. Назван так из-за значительных перепадов высот на территории. По парку протекает река Барышиха, а в центральной части образованы Большой и Малый Пенягинские пруды. Парк был основан в 2003 году. Ранее, в 90-х, эта местность была исследована археологами, в результате чего было найдено множество исторических предметов. На территории обнаружено 11 памятников археологии. В период с 2017 по 2018 годы в парке проводилась масштабная реконструкция. После благоустройства здесь появились спортивные и детские площадки, смотровая зона, велодорожка, площадки для мероприятий. На берегу пруда построен деревянный настил с шезлонгами и лодочная станция. В парке регулярно проходят образовательные, культурные, спортивные и общественные мероприятия.

Парк Метростроителей – озелененная зона между железной дорогой и улицей Генерала Белобородова. Парк был заложен в 2012 году: на его территории планировалось высадить 1010 молодых дубов. Со временем зона отдыха пришла в запустение. По предварительным планам управы района Митино, зеленую территорию благоустроят в связи с открытием новой станции МЦД «Пенягино». Запланировано обустроить дорожки, лавочки, урны, а также скейтпарк и веломаршрут.

Парк у фестивальной площадки – зона отдыха на Митинской улице, открывшаяся в 2019 году в рамках фестиваля «Цветочный джем». Автором пространства стал британский ландшафтный дизайнер Энди Стеджен, который при работе над проектом вдохновлялся архитектурой сталинского ампира и планировкой Москвы. В парке есть детская площадка, амфитеатр. Высажены типичные для московских скверов растения.

Кроме того, в районе открыты небольшие общественные пространства. На пересечении улицы Дубравной и Пятницкого шоссе в 2019 году благоустроен сквер для отдыха, главной особенностью которого стали электрические часы в ретро-стиле. На участке Митинской улицы, между улицами Дубравная и Барышиха, в том же году построен бульвар «Память сильнее времени». На территории прогулочной зоны установлена мемориальная инсталляция, посвященная митинцам, с честью выполнившим воинский и служебный долг.

Транспорт 
Транспортная инфраструктура района представлена общественным транспортом и сетью автомобильных дорог.

Общественный транспорт 
В настоящее время общественный транспорт представлен автобусами, метро и МЦД. Существовавшие ранее планы строительства линий троллейбуса с троллейбусным парком в 8-м микрорайоне по состоянию на 2016 год фактически отменены, площадка адаптирована под отстой и обслуживание автобусов, однако в настоящий момент не используется и находится в заброшенном состоянии. В августе 2019 года принято решение о перепрофилировании автобусного парка в электробусный. По состоянию на октябрь 2019 строительные работы ведутся. Срок сдачи объекта середина 2021 года.

Метро 
На территории района 26 декабря 2009 года открылись две новые станции Московского метрополитена: «Волоколамская» и «Митино». 28 декабря 2012 года открылась станция «Пятницкое шоссе». 24 декабря 2016 года было закончено строительство электродепо «Митино».

Железная дорога 
Платформа Трикотажная расположена недалеко от границы района. Используется при условной пересадке на станцию метро «Волоколамская» жителями района, как беспробочный и межрайонный транспорт (де-факто — станции удалены). После открытия станции метро был введён маршрут автобуса №837, проходящий гораздо ближе к платформе. В ноябре 2019 года открыты станции «Пенягино» и «Волоколамская» МЦД-2.

Автобусы 
Район обслуживается автобусами филиалов «Западный» и «Зеленоградский автокомбинат» ГУП «Мосгортранс», ООО «Трансавтолиз» и ООО «Гортакси» города Москвы, а также МАП № 8 (г. Химки) и № 9 (г. Долгопрудный) АО «Мострансавто», ООО «Стартранс» и ООО «Домтрансавто» Московской области.
 Автобус № 2 4-й микрорайон Митина — Пятницкое шоссе — Метро «Тушинская»
 Автобус № 26 Станция Химки — Путилковское шоссе — Путилково — Метро «Волоколамская» — (Стадион «Зоркий», 5 рейсов) (обслуживается ООО «Стартранс»)
 Автобус № 26к Мортонград — Путилково — Метро «Волоколамская»
 Автобус № 32 Станция «Павшино» — Метро «Митино» — Пятницкое шоссе — Метро «Пятницкое шоссе» — Ангелово (часть рейсов) — Сабурово (обслуживается АО «Мострансавто»)
 Автобус № 210 4-й микрорайон Митина — улица Барышиха —  Метро «Тушинская»
 Автобус № 240 4-й микрорайон Митина — Пятницкое шоссе — Метро «Митино» — улица Генерала Белобородва — улица Рословка
 Автобус № 248 Метро «Волоколамская» — Метро «Тушинская» — Лодочная улица
 Автобус № 252 Метро «Планерная» — Метро «Сходненская» — улица Фабрициуса — 13-й микрорайон Тушина — Метро «Волоколамская» — Дубравная улица — Метро «Митино»
 Автобус № 267 Метро «Планерная» — Метро «Сходненская» — Пятницкое шоссе — Метро «Митино» — улица Генерала Белобородва — 8-й микрорайон Митина
 Автобус № 400к 14-й микрорайон Зеленограда — улица Каменка — Кутузовское шоссе — Метро «Пятницкое шоссе» — Метро «Митино» — Митинская улица — 1-й Митинский переулок — бульвар Яна Райниса — Метро «Сходненская»
 Автобус № 400т 17-й микрорайон Зеленограда — Панфиловский проспект — Улица Каменка — Станция Крюково — Кутузовское шоссе — Метро «Пятницкое шоссе» — Пятницкое шоссе — Метро «Тушинская»
 Автобус № 451 8-й микрорайон Митина — улица Генерала Белобородова — Метро «Митино» — Метро «Пятницкое шоссе» — Пятницкое шоссе — МКАД — Ленинградское шоссе — Метро «Речной вокзал»
 Автобус № 456к 8-й микрорайон Митина — улица Генерала Белобородова — Метро «Митино» — Пятницкое шоссе — Волоколамское шоссе — Ленинградский проспект — Улица Серёгина
 Автобус № 575 Метро «Тушинская» — Дубравная улица — Метро «Митино» — Метро «Пятницкое шоссе» — Отрадное — Брёхово, Митино Дальнее (обслуживается АО «Мострансавто»)
 Автобус № 614 Метро «Тушинская» — Митинская улица — Метро «Митино» — Метро «Пятницкое шоссе» — Село Рождествено — ЖК «Мир Митино»
 Автобус № 614к Метро «Митино» — Метро «Пятницкое шоссе» — Село Рождествено — ЖК «Мир Митино»
 Автобус № 741 Метро «Тушинская» — Метро «Волоколамская» (обратно: Цариков переулок) — Митинская улица — Метро «Митино» — метро «Пятницкое шоссе» — Митинское кладбище
 Автобус № 777 Метро «Тушинская» — Посёлок Новобратцевский — Пятницкое шоссе — Платформа «Трикотажная»
 Автобус № 837 4-й микрорайон Митина — улица Барышиха — Метро «Волоколамская» — Платформа «Трикотажная» — 3-й микрорайон Сходненской поймы
 Автобус № 846 4-й микрорайон Митина — улица Барышиха — Метро «Митино» — Метро «Пятницкое шоссе» — Село Рождествено
 Автобус № 852 Станция «Павшино» — улица Генерала Белобородова — Метро «Митино» — Пятницкое шоссе — Путилково — Бизнес-парк «Гринвуд»
 Автобус № 930 Метро «Тушинская» — Пятницкое шоссе — Метро «Митино» — улица Генерала Белобородова — Станция «Павшино»
 Автобус № 959 4-й микрорайон Митина — Метро «Пятницкое шоссе» — Метро «Митино» — Митинская улица — улица Героев Панфиловцев — Метро «Планерная» — Новокуркинское шоссе — Стокманн
 Автобус № 1016 Метро «Пятницкое шоссе» — Пятницкое шоссе — Горетовка — Георгиевское шоссе — Улица Андреевка — Больница № 6 (обслуживается ООО «Домтрансавто»)
 Автобус № 1095 Улица Рословка — улица Генерала Белобородова — Метро «Митино» — Метро «Волоколамская» — Павшинская пойма (обслуживается АО «Мострансавто»)
 Автобус № е30 4-й микрорайон Митина — Пятницкое шоссе — Волоколамское шоссе — Ленинградский проспект — Тверская улица — Метро «Китай-город»
 Автобус № е30к 4-й микрорайон Митина — Пятницкое шоссе — Волоколамское шоссе — Ленинградский проспект — Белорусский вокзал
 Автобус № н12 (ночной) 4-й микрорайон Митина — Митинская улица — 1-й Митинский переулок — Бульвар Яна Райниса — Химкинский бульвар — улица Свободы — Волоколамское шоссе — Ленинградский проспект — Тверская улица — Метро «Китай-город»
 Автобус № с3 Братцево — Митинская улица — Метро «Митино» — Метро «Пятницкое шоссе» — улица Барышиха — Метро «Митино» — Волоцкой переулок — Улица Рословка
 Автобус № с11 Таллинская улица — Метро «Строгино» — улица Маршала Катукова — МКАД — Метро «Волоколамская» — Метро «Митино» — улица Генерала Белобородова — 8-й микрорайон Митина
 Автобус № с356 8-й микрорайон Митина — улица Генерала Белобородова — Метро «Митино» — Пятницкое шоссе — Волоколамское шоссе — Ленинградский проспект — Больница имени Боткина

Маршрутное такси 
 Маршрут № 164к Метро «Пятницкое шоссе» — Пятницкое шоссе — Кутузовское шоссе — Станция Крюково — улица Логвиненко — Алабушево
 Маршрут № 492к Метро «Митино» — Волоколамское шоссе — Нахабино, Микрорайон Красногорский
 Маршрут № 570 Метро «Сходненская» — Метро «Митино» — Метро «Пятницкое шоссе» — Марьино — Ангелово (только в сторону Отрадного) — Отрадное
 Маршрут № 876к Платформа «Красногорская» — Метро «Митино» — Метро «Пятницкое шоссе» — Митинское кладбище (только в сторону Отрады) — Торговый парк Отрада
 Маршрут № 878к Метро «Сходненская» — Бульвар Яна Райниса — Посёлок Новобратцевский — Метро «Митино» — Красногорск, Микрорайон Чернево
 Маршрут № 892 Метро «Митино» — Посёлок Новобратцевский — Путилково, Бизнес-парк «Гринвуд»
 Маршрут № 1082 Метро «Сходненская» — улица Героев Панфиловцев — Посёлок Новобратцевский — Путилково, Бизнес-парк «Гринвуд»
 Маршрут № 1109 Метро «Митино» — Красногорск, Улица Карбышева
 Маршрут № 1124 Метро «Митино» — Посёлок Новобратцевский — Путилково, Мортонград
 Маршрут № 1208к Метро «Сходненская» — Бульвар Яна Райниса — Посёлок Новобратцевский — Путилково, Мортонград
 Маршрут № 1212к Метро «Волоколамская» — Метро «Митино» — Метро «Пятницкое шоссе» — Сабурово, Универсам Верный

Автомобильные дороги 
Основные транспортные магистрали района: Пятницкое шоссе, Митинская улица, улица Дубравная, улица Барышиха, улица Генерала Белобородова. По границе района также проходит Волоколамское шоссе.

С востока Митино граничит с МКАД, в район ведут съезды 69, 67А и 67B. В конце 2020 года была также открыта обновленная развязка на пересечении МКАД и Волоколамского шоссе с новыми эстакадами-съездами.

Литература

Примечания

Ссылки 

 Статья про многочисленные нарушения в ходе благоустройства района Митино в 2012 году
  Официальный сайт управы района Митино
 Официальный сайт муниципального образования Митино
 Митинский экспресс — районная газета
 Митино на карте OpenStreetMap